

Sigle 
 Società Sportiva Lazio – squadra di calcio italiana
 Somali Sign Language – lingua dei segni somala

Codici 
 SSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosalía (Colombia)
 ssl – codice ISO 639-3 della lingua sisaala occidentale

Informatica 
 Secure Sockets Layer – vecchio nome del protocollo di rete Transport Layer Security per comunicazioni cifrate su internet.
 Server-side language – linguaggio di programmazione lato server

Religione 
 S.S.L. – Suore di San Luigi

Industria 

 SSL, precedentemente Space Systems / Loral, LLC (SS / L) – compagnia statunitense operante nel settore aerospaziale e satellitare con committenti governativi e commerciali.